Dit is de wereldranglijst van augustus 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 augustus 2005.

Mannen 08